Bakula je lahko: 

 Bakula, priimek 
 Bakula, štukaturni opaž iz trstike
 Bakuła, naselje na Poljskem